Титулярная церковь Санти-Аквила-э-Пришилла () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II 26 ноября 1994 года. Титул принадлежит церкви Санти-Аквила-э-Пришилла, расположенной в квартале Рима Портуенсе, на виа Пьетро Бласерна.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санти-Аквила-э-Пришилла 
 Хайме Лукас Ортега-и-Аламино — (26 ноября 1994 — 26 июля 2019, до смерти);
 Хуан де ла Каридад Гарсия Родригес — (5 октября 2019 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санти-Аквила-э-Пришилла на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Санти-Аквила-э-Пришилла на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Акила и Прискилла